Шакшино — название населённых пунктов в России:

 Шакшино — село в Нижнекамском районе Республики Татарстан.
 Шакшино — деревня в Лесном районе Тверской области.